Mastronardi ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandra Mastronardi (* 1986), italienische Schauspielerin
 Carlos Mastronardi (1901–1976), argentinischer Journalist 
 Horace Mastronardi, Schweizer Rechtsanwalt 
 Philippe Mastronardi (* 1946), Rechtswissenschaftler
 Rino Mastronardi (* 1969), italienischer Autorennfahrer